Дилсборо има више значења:
 Дилсборо (Индијана)
 Дилсборо (Северна Каролина)